Aure est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Aure est un prénom féminin, peu utilisé aujourd'hui fêté le 4 octobre en mémoire d'une sainte Aure ou le 19 juillet en mémoire d'une sainte Aura.

Étymologie 
Aure provient du latin aura qui signifie « brise » ou « souffle » et qui est à rapprocher de l'ancien français aure qui signifiait « brise » ou « vent doux ».

Variantes 
Les variantes les plus fréquentes sont , Aurane, Auranne, Aureline, Aurelle, Aurelyne, Aurore et Aurette.

Auriane et Oriane sont également phonétiquement proches.

Saintes chrétiennes
 Aure de Paris (~630-666), première abbesse du monastère colombaniste de Saint-Martial de Paris fondé par Saint Éloi, morte de la peste ; fêtée le 4 octobre.
 Aure (), ou Aurée, ou Avoye, Avoie, Havoye, Advisa, Avisa, Avia, serait originaire de Sicile, aurait failli être massacrée par les Huns lors d'un voyage maritime vers un mariage forcé avec un petit roi de Grande-Bretagne, martyre dans le Boulonnais ; fêtée le 6 mai.
 Aure (), martyre à Ostie ; fêtée le 24 août.

Personnalité portant ce prénom
 Aure Atika, actrice et réalisatrice française.

Toponymes

Cours d'eau
 Aure, rivière française affluent de la Vire.
 Aure, rivière française affluent de l'Ariège

Communes françaises
 Aure, commune française du département des Ardennes ;
 Aspin-Aure, Bazus-Aure, Fréchet-Aure, Vielle-Aure, communes françaises du département des Hautes-Pyrénées ;
 Vaux-sur-Aure, commune française du département du Calvados.
 Aure sur Mer, commune française du département du Calvados.

Commune norvégienne
 Aure, commune norvégienne du comté de Møre og Romsdal.

Autres toponymes
 Canton de Vielle-Aure, canton du département des Hautes-Pyrénées ;
 Comté d’Aure, appelé également Quatre Vallées, ancienne province française regroupant les vallées d'Aure, de la Neste, de Barousse et du Magnoac ;
 Pays d'Aure, territoire situé en Gascogne, dans l'est des Hautes-Pyrénées ;
 Vallée d'Aure, vallée pittoresque  située dans les Pyrénées françaises, dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Organisation 
 Communauté de communes d'Aure, une communauté de communes du département des Hautes-Pyrénées ;
 Communauté de communes AURE 2008, une communauté de communes du département des Hautes-Pyrénées.

Élevage 
 Aure et campan, race ovine française ;
 Aure-et-Saint-Girons, race bovine française.

Références

Voir aussi

 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme